|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Istanboel (officieel İstanbul Cup) van 2009 vond plaats van 27 juli tot en met 2 augustus 2009 in de Turkse stad Istanboel. Het was de zesde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Agnieszka Radwańska was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Vera Zvonarjova strandde al in de eerste ronde.

Het vijfde reekshoofd, Vera Doesjevina uit Rusland, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als achtste geplaatste Tsjechische Lucie Hradecká in twee sets. Doesjevina wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

De Nederlandse Arantxa Rus kwam niet voorbij de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Jill Craybas en Volha Havartsova hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, İpek Şenoğlu en Jaroslava Sjvedova, bereikte de halve finale. Daarin moesten zij de duimen leggen voor de latere winnaressen.

Het als derde geplaatste Tsjechische duo Lucie Hradecká en Renata Voráčová won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als tweede geplaatste koppel Julia Görges en Patty Schnyder in de match-tiebreak. Het was hun vierde gezamenlijke titel. Hradecká had daarnaast nog drie dubbelspeltitels met een andere partner; Voráčová een.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Istanboel 2009
Istanboel